Багира:
 Багира — персонаж повести Редьярда Киплинга «Книга Джунглей», чёрная пантера.
 Багира (Бахира) — сирийский православный монах, встретивший будущего пророка Мухаммеда во время его путешествия в Южную Сирию.
 МР-444 «Багира» — российский самозарядный пистолет.
 Багира Киплинга — вид пауков-скакунов, единственный вегетарианец среди пауков.
 МР-123-02/3 «Багира» — российская корабельная система управления артиллерийским огнём.
 «Багира» — российская грув-метал-группа из Казани.

См. также 
 Багир (туркм. Bagyr) — село в Туркмении.